Absurd peut désigner :

 Absurd, groupe de black metal national socialist et RAC allemand, originaire de Sondershausen ;
 Absurd, groupe de punk rock polonais.